Chrząstowscy herbu Krzywda – polski ród szlachecki
 Chrząstowscy herbu Łodzia – polski ród szlachecki
 Chrząstowscy herbu Ostoja – polski ród szlachecki
 Chrząstowscy herbu Łodzia – polski ród szlachecki
 Chrząstowscy herbu Strzegomia – polski ród szlachecki
 Chrząstowscy herbu Zadora – polski ród szlachecki